

Persone 
 Austin Corbett (1995) – giocatore di football americano statunitense
 Boston Corbett, prop. Thomas H. Corbett (1832-1894) – militare statunitense di origine britannica
 Corbett Davis, propr. Richard Corbett Davis (1914-1968) – giocatore di football americano statunitense
 Glenn Corbett, pseudonimo di Glenn Edwin Rothenburg (1933-1993) – attore statunitense
 James J. Corbett (1866-1933)– pugile e attore statunitense
 Jim Corbett, propr. Edward James Corbett (1875-1955) – cacciatore e cercatore di piste britannico
 John Corbett – attore e cantante statunitense
 La'Marshall Corbett (1988) – cestista statunitense
 Marius Corbett (1975) – ex atleta sudafricano specializzato nel tiro del giavellotto
 Michael Corbett Shannon (1974) – attore statunitense
 Nathan Corbett (1979) – kickboxer e thaiboxer australiano
 Richard Corbett (1955) – politico britannico
 Tom Corbett (1949) – politico statunitense
 Young Corbett III, pseudonimo di Raffaele Giordano (1905-1993) – pugile statunitense di origine italiana
 Walter Corbett (1880-1960) – calciatore inglese

Personaggi immaginari
 Michael Corbett Shea – personaggio del romanzo Il ritorno del padrino di Mark Winegardner

Altro 
 2442 Corbett – asteroide della fascia principale
 Corbett Sports Stadium – impianto sportivo della cittadina di Rhyl, in Galles

Pagine correlate 
 Corbetta (disambigua)